Кривоногов (Кривоногова) — російське прізвище.

Відомі носії 
 Кривоногов Василь Якович (1911—1977) — радянський учений-історик, доктор історичних наук.
 
 
 Кривоногов Олег Вікторович (1938—2021) — російський дипломат.
 Кривоногов Петро Олександрович (1910—1967) — радянський живописець-баталіст.
 Кривоногов Юрій Андрійович (. 1941) — український інженер-кібернетик, один з лідерів «Білого братства».

Жінки 
 Кривоногова Ірина Андріївна (. 2000) — російська плавчиха.